Il singolare del torneo di tennis Madeira Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nuno Marques che ha battuto in finale Jeremy Bates 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Diego Nargiso (secondo turno)
 Jaroslav Bulant (primo turno)
 Johan Carlsson (semifinali)
 Nicklas Kroon (semifinali)

 Tomas Nydahl (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Chris Bailey (quarti di finale)
 Lars-Anders Wahlgren (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madeira Challenger 1989